Electric Eye, een band uit Noorwegen
 Electric Eye, een dvd van Judas Priest